Stanbridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Stanbridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset